BAC eller Bac kan henvise til:

Virksomheder 
 BAC er børssymbolet (ticker) på New York Stock Exchange for Bank of America
 Boeing Airplane Company, det tidligere selskabsnavn for Boeing Commercial Airplanes
 Briggs Automotive Company, en britisk bilfremstillingsvirksomhed
 Bristol Aeroplane Company (1920–1956), en britisk flyfremstillingsvirksomhed
 British Aircraft Company (1930–1936), en britisk flyfremstillingsvirksomhed
 British Aircraft Corporation (1959/1960–1977), en britisk flyfremstillingsvirksomhed

Videnskab og teknologi 
 .BAC, en fil-type
 Bacterial Artificial Chromosome, et kunstigt kromosom til anvendelse ved kloning i bakterier
 Basic Access Control, en protokol til brug for datatransmission i pas med en RFID chip

Sport 
 Bank Atlantic Center, en indendørs sportsarena i Sunrise, Florida, USA
 Badminton Asia Confederation, organisation, der organiserer badminton i Asien
 Bauru Atlético Clube, en brasiliansk fodboldklub
 British Athletes Commission

Andet 
 Born Again Christian (genfødt kristen), betegnelse for en religiøs retning i særlig USA, der står for En kristendom, hvor vægten lægges på Kritus som frelserskikkelse.
 Bac (Martinique), en by i Martinique